Calzaghe ist der Familienname folgender Personen:

 Enzo Calzaghe (1949–2018), britischer Boxtrainer italienischer Abstammung
 Joe Calzaghe (* 1972), britischer Boxer